Conejo (pleme), pleme američkih Indijanaca iz grupe Concho, porodica Juto-Asteci
 Conejo (otok), otok u zaljevu Fonseca, sporan između Salvadora i Hondurasa
 Conejo, Kalifornija, neuključeno područje
 Conejo, Novi Meksiko, popisom određeno mjesto
 Conejo Valley, regija u Južnoj Kaliforniji